MDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Souther Illinois di Carbondale/Murphysboro, Illinois (Stati Uniti d'America)
 mdh – codice ISO 639-3 della lingua maguindanao
 MDH- o MDOH, composto chimico entactogeno, psichedelico e stimolante